Гран-при Германии 1985 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл на трассе Нюрбургринг в Нюрбурге, ФРГ. Соревнования состоялись 4 августа 1985 года.

Гонка 

|}

 Первый поул в карьере Тео Фаби.
 Во время этого Гран-при впервые была использована камера, установленная на машине боевого гонщика и записывающая заезд. Камера была установлена на автомобилье Франсуа Эсно, для которого эта гонка стала последней в Ф1, и единственной в составе «Рено».
 Последний Гран-при, в котором одна из команд выставила на гонку три автомобиля («Рено»).
 Последний Гран-при для Манфреда Винкельхока. Через неделю он погиб в гонке «1000 километров Моспорта».
 Последняя победа Микеле Альборето в Формуле-1.

Ссылки 
 
 
 
 Отчёт о гонке на f1news.ru

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце